Orly-Sud – stazione mai aperta della metropolitana di Parigi
 Stazione di Orly-Sud – stazione della linea Orlyval